Das Herreneinzel der Internationalen französischen Tennismeisterschaften 1967, welche zum letzten Mal vor Beginn der Open Era ausgetragen wurden, war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Herreneinzel
1967